Kanja steht für:

 Kanja (Sambia), ein Flughafen in Sambia

Kanja ist der Familienname folgender Personen:
 Britt Kanja (* 1950), deutsche Tänzerin und Mediendesignerin